Arcadia kan avse:

 Arcadia – grekiska och latinska namnet på Arkadien
 Arcadia – en vardaglig benämning på ett italienskt lärt sällskap instiftat 1690. se Accademia degli arcadi
 Arcadia (biograf) – en tidigare biograf på Birger Jarlsgatan 66 på Östermalm i Stockholm
 Arcadia (datorspel)
 Arcadia (film) – en amerikansk film från 2012 av Olivia Silver
 Arcadia (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp bildad 1985
 Arcadia (pjäs) – en pjäs från 1993 av Tom Stoppard
 Arcadia (roman) – en roman utgiven 1504 av Jacopo Sannazaro
 Arcadia Trust – en fond uppsatt av Lisbet Rausing
 Skies of Arcadia – ett datorrollspel utvecklat av Overworks till Dreamcast

Geografi

Argentina 

 Arcadia (ort i Argentina), Tucumán,

Australien 

 Arcadia, New South Wales, del av en befolkad plats, Hornsby Shire, 
 Arcadia Vale, New South Wales – en förort i City of Lake Macquarie i New South Wales

Grekland 

 Arkadien (prefektur i Grekland), Peloponnesos,

USA 

 Arcadia, Florida, countyhuvudort, DeSoto County, 
 Arcadia, Kansas, ort, Crawford County, 
 Arcadia, Louisiana, huvudort i Bienville Parish, 
 Arcadia, Missouri, ort, Iron County, 
 Arcadia, Oklahoma, ort, Oklahoma County, 
 Arcadia, South Carolina, Spartanburg County, 
 Arcadia, Iowa, Carroll County, 
 Arcadia, Indiana, Hamilton County, 
 Arcadia, Michigan, Manistee County, 
 Arcadia, Nebraska, Valley County, 
 Arcadia, Ohio, Hancock County, 
 Arcadia, Wisconsin, Trempealeau County, 
 Arcadia, Kalifornien, ort, Los Angeles County,

Se även 
 Et in Arcadia ego – en latinsk fras
 Arkadia – flera